Автоно́мная Респу́блика Бадахша́н () — самопровозглашённая непризнанная полунезависимая автономная республика, существовавшая во время гражданской войны в Таджикистане — с апреля 1992 года по июнь 1997 года (де-факто) на территории Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

В непризнанной республике в основном проживали различные памирские народы, а также таджики, киргизы, русские и другие.

Автономная Республика Бадахшан не была признана ни Верховным Советом Республики Таджикистан, ни другими государственными органами центрального правительства и де-юре прекратила своё существование в 1993 году, но де-факто республика существовала вплоть до подписания мирных соглашений и последующего завершения гражданской войны в стране в 1997 году.

Образование Автономной Республики Бадахшан произошло через три месяца после официального распада СССР — в апреле 1992 года. 11 апреля 1992 года Совет Народных Депутатов Горно-Бадахшанской автономной области в одностороннем порядке провозгласил ГБАО — Автономной Республикой Бадахшан, однако Верховный Совет Республики Таджикистан не признал решение СНД ГБАО. В разгар гражданской войны в 1993 году, парламент Автономной Республики Бадахшан решил объявить занятую территорию ГБАО независимой республикой от разделённой де-факто на несколько частей Республики Таджикистан, и начал добиваться вхождения в состав Российской Федерации. Позднее специалистами было признано, что Автономная Республика Бадахшан могла бы стать одной из горячих точек на постсоветском пространстве и одним из так называемых «замороженных конфликтов» типа Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорно-Карабахской Республики или Донбасса. Большинство жителей ГБАО сражались в основном на стороне Объединённой таджикской оппозиции (ОТО), в частности за Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и Демократической партии Таджикистана (ДПТ).

Примечания

Литература 
 Назархудоева Д. Ш. Россия и её роль в культурном развитии памирцев // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2015. — № 6 (68) ноябрь—декабрь. — С. 128—133.
 Худоеров М. М. Проблема Памирской автономии в Таджикистане на рубеже 1980—1990-х годов // Вестник Челябинского государственного университета. — 2011. — № 22 (237). — С. 78—81.
 Шарафиева О. Х. Горный Бадахшан после распада СССР // Вестник Томского государственного университета. — 2009.

Ссылки 
 

Государства в истории Таджикистана
Ранее существовавшие непризнанные государства на территории бывшего СССР
Горно-Бадахшанская автономная область
Ранее существовавшие непризнанные автономии